in Nederland
 een maatregel voor delinquenten die tijdens het delict verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht ten gevolge van een psychiatrische, seksuele en/of persoonlijkheidsstoornis; zie Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht) (afgekort tbs, vroeger tbr)
 het terbeschikkingstellen van vermogensbestanddelen aan de eigen onderneming; zie Terbeschikkingstellingsregeling

in België
 een bijkomende straf bij bepaalde seksuele misdrijven of bij meerdere veroordelingen, vroeger Terbeschikkingstelling van de regering (TBR) genoemd, op 26 april 2007 gewijzigd in Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (tbs), zie Terbeschikkingstelling (Belgisch strafrecht)
 een regeling voor werkloze leerkrachten; zie Terbeschikkingstelling (onderwijs)

Overig
 het tegen betaling ter beschikking stellen van personeel; zie Detachering